Akbar Turaev – calciatore uzbeko
 Boris Aleksandrovič Turaev – storico, egittologo e orientalista russo
 Lutfulla Turaev – calciatore uzbeko